Gligor:
 Gligor Ciortea, un deputat român (ales în județul Sibiu)
 Gligor Gruiță (* 1937, Ispánlaka (Șpălnaca), Alba)
 Virgil Gligor (1918, Oláhtordos (Turdaș(ul Român)), Alba  1977, București), un academician român, medic veterinar
 Gligor Andrei (2008, (Oradea), Bihor)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania